Свелинк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Свелинк, Дирк Янсон (1591—1652) — нидерландский органист.
 Свелинк, Ян Питерсзон (1562—1621) — нидерландский композитор, органист, клавесинист и педагог.